CSV Apeldoorn (în , „Uniunea Sportivă Creștină Apeldoorn”) este un club de fotbal din Apeldoorn, Țările de Jos. Clubul a fost fondat în 1946. CSV Apeldoorn joacă în  hoofdklasse din 2022.

Rezultate remarcabile

Campionate
Vierde Klasse: 1952, 1971, 1979 

Derde Klasse: 1993 

Tweede Klasse: 1997 

Eerste Klasse: 2002, 2009, 2022

Cupa
KNVB District Cup (Est): 2017 (1 din 6 competiții regionale de cupă amatori)

Altele
În 2010, CSV Apeldoorn a fost promovat la Topklasse, clasându-se pe locul trei în Hoofdklasse în acel an. A fost retrogradat un an mai târziu înapoi la Hoofdklasse.

CSV Apeldoorn s-a calificat de două ori pentru cupa olandeză. În sezonul 2010-11, CSV Apeldoorn a pierdut cu 0-1 în runda a doua împotriva lui VV Gemert. În sezonul 2017-18, CSV Apeldoorn a pierdut cu 2-4 în prima rundă împotriva lui Willem II Tilburg.

Rezultatele în ligă

Note

Vezi și

Legături externe
 Site-ul oficial

a